Чемпіонат Шотландії з футболу 1898-99 — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 20 серпня 1898 та фінішував 2 січня 1899. Це 9-й сезон чемпіонату Шотландії. Свій другий титул чемпіона здобув «Рейнджерс».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Сезон 1898/99 в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1898-99
Шотландія
Шотландія